Az FC Baden svájci harmadosztályú labdarúgócsapat Badenben. 1897-ben alapították. Összesen 22 különböző korosztályos csapatuk van, benne 5 női.

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos honlap  
football.ch profil   
Soccerway profil 

Svájci labdarúgócsapatok
1897-ben alapított labdarúgócsapatok